555 км, 555-й км, 555-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 555 км, Ост. пункт 555 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 690322.
 555 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код  300840.
 555-й км (Янчуй) — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код  903825.